Berglund ist der Familienname folgender Personen:
 Anna-Lisa Berglund (* 1935), schwedische Bogenschützin
 Anna Sophia Berglund (* 1986), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 Anne Berglund (* ~1952), dänische Badmintonspielerin
 Bo Berglund (Kanute) (* 1948), schwedischer Kanute
 Bo Berglund (* 1955), schwedischer Eishockeyspieler
 Charles Berglund (* 1965), schwedischer Eishockeyspieler
 Christian Berglund (* 1980), schwedischer Eishockeyspieler
 Claes Berglund, schwedischer Ski-Orientierungsläufer
 Dan Berglund (* 1963), schwedischer Fusion- und Jazzmusiker
 Edward P. Berglund (* 1942), US-amerikanischer Schriftsteller
 Eivor Berglund (* 1935), schwedische Skirennläuferin
 Elisabeth Berglund (* 1949), schwedische Schwimmerin
 Emma Berglund (* 1988), schwedische Fußballspielerin
 Eva Berglund (* 1984), schwedische Schwimmerin
 Fredrik Berglund (* 1979), schwedischer Fußballspieler
 Gustaf Berglund (* 1998), schwedischer Skilangläufer
 Hans Berglund (1918–2006), schwedischer Kanute
 Jack Owen Berglund (* 2002), US-amerikanisch-deutscher Kinderdarsteller
 Jacob Berglund (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler
 Kalle Berglund (* 1996), schwedischer Leichtathlet
 Kelli Berglund (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Kristofer Berglund (* 1988), schwedischer Eishockeyspieler
 Lars Berglund (* 1944), schwedischer Fußballspieler
 Lukas Berglund (* 1992), schwedischer Pokerspieler
 Lukas Till Berglund (* 2000), deutscher Schauspieler
 Marianne Berglund (* 1963), schwedische Radrennfahrerin
 Maud Berglund (1934–2000), schwedische Schwimmerin
 Paavo Berglund (1929–2012), finnischer Dirigent
 Patrik Berglund (* 1988), schwedischer Eishockeyspieler
 Per Berglund (* 1939), schwedischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Per-Arne Berglund (1927–2002), schwedischer Speerwerfer
 Rut Berglund (1897–1984), schwedische Opern- und Konzertsängerin der Stimmlagen Mezzosopran und Alt
 Sven Berglund (1881–1937), schwedischer Erfinder und Filmpionier